Welisch bezeichnet:

Geographie:
 Welisch, Stadt in der Oblast Smolensk in Russland
 deutscher Name des Berges Veliš in Tschechien, siehe Veliš (Berg)
 deutscher Name der Gemeinde Veliš u Jičína in Tschechien
 deutscher Name des Ortes Velušić in Kroatien
Personen:
 Ernst Welisch (1875–1941), deutscher Opernlibrettist 

Siehe auch
 Welkisch
 Welitsch